A Tamana szónak több jelentése van:

 Tamana Kiribati szigeteinek legkisebb tagja.
 Tamana egy japán város Kumamoto tartományban.
 Tamana-kutatás földrajzi nevek egybeesésének és ismétlődésének kutatása
 Tamana (falu a Kárpát-medence déli területén)